Futran ist der Familienname von

 Alexander Futran (1877–1920), Ingenieur und Gegner des Kapp-Putsches

 Alfred Futran (1901–1970), Journalist und Apartheidsgegner